Dania:
 Ringe – miasto
 Ringe – stacja kolejowa w mieście Ringe
 Gmina Ringe – dawna gmina, zlikwidowana w 2006 roku

Niemcy:
 Ringe – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Grafschaft Bentheim